Peñaflor steht für:

 Peñaflor (Chile), Stadt in Chile
 Peñaflor (Grado), Ort und eine Parroquia in der Gemeinde Grado in der Autonomen Gemeinschaft Asturien
 Peñaflor (Spanien), Gemeinde in der Provinz Sevilla in Spanien
 Peñaflor de Hornija, Gemeinde in der Provinz Valladolid in der Autonomen Region Kastilien-León